Dragan Umičević (en serbe cyrillique : Драган Умичевић, né le  à Dubica en Yougoslavie aujourd’hui ville de Bosnie-Herzégovine) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois d'origine bosniaque.

Repêchage 
En 2003 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|rowspan="2"|2000-2001||Södertälje SK U18 || ||14||8||5||13||49||2||0||0||0||0
|-
|Södertälje SK U20||J20 SuperElit||1||0||0||0||0||3||0||1||1||2
|-
|rowspan="2"|2001-2002||Södertälje SK||Elitserien||3||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|Södertälje SK U20||J20 SuperElit||36||20||31||51||41||2||0||0||0||2
|-
|rowspan="2"|2002-2003||Södertälje SK||Elitserien||22||2||3||5||4||-||-||-||-||-
|-
|Södertälje SK U20||J20 SuperElit||24||19||14||33||28||3||1||1||2||4
|-
|rowspan="3"|2003-2004||Södertälje SK||Elitserien||8||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|Södertälje SK U20||J20 SuperElit||9||3||5||8||24||-||-||-||-||-
|-
|IF Björklöven||Allsvenskan||21||8||8||16||45||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005||Södertälje SK||Elitserien||47||6||13||19||20||10||0||1||1||6
|-
|Södertälje SK U20||J20 SuperElit||4||2||9||11||4||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Södertälje SK||Elitserien||43||6||16||22||14||10||2||0||2||6
|-
|2006-2007||Djurgårdens IF||Elitserien||51||13||15||28||19||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||HK CSKA Moscou||Superliga||9||2||0||2||4||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Södertälje SK||Elitserien||39||10||7||17||28||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Södertälje SK||Elitserien||53||12||19||31||41||10||7||12||19||2
|-
|2009-2010||Färjestad BK||Elitserien||55||11||25||36||30||7||3||3||6||0
|-
|rowspan="2"|2010-2011||Färjestad BK||Elitserien||40||7||16||23||22||-||-||-||-||-
|-
|Frölunda HC||Elitserien||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Malmö Redhawks||Allsvenskan||43||5||23||28||28||6||3||6||9||2
|-
|rowspan="2"|2012-2013||Ässät||SM-liiga||9||1||5||6||0||-||-||-||-||-
|-
|Tappara||SM-liiga||12||3||5||8||4||15||0||9||9||33
|-
|2012-2014||Ässät||SM-liiga||52||5||33||38||16||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA||3||2||2||4||0||12||4||8||12||18
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||44||10||20||30||26||1||0||0||0||0
|-
|2015-2016||Kölner Haie||DEL||47||7||35||42||20||15||2||9||11||8
|-
|2016-2017||Krefeld Pinguine||DEL||44 || 11 || 19 || 30 || 12 ||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018|| Krefeld Pinguine || DEL ||40 || 9 || 31 || 40 || 12 ||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019|| EHC Linz || EBEL ||50 || 11 || 28 || 39 || 6 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2019-2020|| EHC Linz || EBEL || 50 || 13 || 52 || 65 || 24 || 3 || 0 || 6 || 6 || 4 	
|-
|2020-2021|| EHC Linz || ICEHL || 47 || 14 || 50 || 64 || 26 || - || - || - || - || - 	
|-
| 2021-2022|| EHC Linz || ICEHL ||  ||

Internationales 

|2002|| Suède -18 ans||CM -18 ans||8||2||1||3||8||
|-
|2006-2007||||EHT||3||0||0||0||4||Vainqueur
|-
|2010||Färjestad BK||ET||10||0||8||8||2||
|-
|2011||Färjestad BK||ET||8||1||1||2||0|| de la division Ouest

Palmarès 
 Champion de Suède (Elitserien) en 2011 avec Färjestad BK
 Vainqueur de l'Euro Hockey Tour en 2007 avec la Suède

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1984
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Södertälje SK
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Tappara
Joueur du HC Bienne
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du EHC Liwest Linz